Изот — мужское русское имя. Является самостоятельной формой, вышедшей из имени Зо́тик. Древнегреческое имя Ζωτικος (Зотик) попало в древнерусскую культуру через христианство.

От имени Изот и его форм произошли фамилии:
 Изотов
 Изотенко
 Зотиков
 Зотов
 Зотин
 Зотенко

См. также 
 Дасий, Гаий и Зотик

Примечания

Ссылки 

Русские мужские имена
Имена греческого происхождения